Seville steht für:
 ein Automodell von General Motors, siehe Cadillac Seville
Geographie:
 internationale Bezeichnung für die spanische Stadt Sevilla 
 internationale Bezeichnung für die spanische Provinz Sevilla
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 in Florida, siehe Seville (Florida)
 in Georgia, siehe Seville (Georgia)
 in Illinois, siehe Seville (Illinois)
 in Kalifornien, siehe Seville (Kalifornien)
 in Ohio, siehe Seville (Ohio)
Personen:
 Catherine Seville (1963–2016), britische Rechtswissenschaftlerin
 David Seville (1919–1972), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Oblique Seville (* 2001), jamaikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Sevilla (Begriffsklärung)
 Astrid Séville